2010 XE91 est un transneptunien de magnitude absolue 6,7. 

Son diamètre est estimé à , ce qui pourrait le qualifier comme candidat au statut de planète naine.

Références 

Planète mineure non numérotée
Planète mineure découverte en 2010
Planète naine potentielle
Objet épars
Objet céleste découvert par Pan-STARRS
Objet céleste découvert à l'observatoire du Haleakalā